Torno kan syfta på:

Geografi

Bolivia 
1 Santiago del Torno, ort, Santa Cruz,

Italien 
2 Torno, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 
3 Torno, Potenza, ort, Basilicata, Provincia di Potenza,

Spanien 
6 Torno (kommun i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar